Ниже приведены подтверждённые экзопланеты, обладающие рекордными характеристиками.

Расстояние

Характеристики планеты

Параметры орбиты

Параметры звезды

Параметры системы

См. также 
 Планеты земной группы
 Списки экзопланетных систем
 Экзопланета

Примечания

Ссылки 
 The Habitable Exoplanets Catalog: Top 10 Lists of Exoplanets
 WiredScience, Top 5 Most Extreme Exoplanets, Clara Moskowitz, 21 January 2009